Termin  ima više značenja.

 L-serinska amonijak-lijaza, enzim
 Treoninska amonijak-lijaza, enzim